ABK steht für:
 Abwasserbeseitigungskonzept
 Akademie der Bildenden Künste, eine höhere Ausbildungsstätte für Bildende Kunst
 Allgemeine Beamtenkasse Kreditbank AG, eine Teilzahlungsbank für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und vergleichbaren Unternehmen 
 Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen, ein Studienbereich bzw. einen so genannten fächerübergreifenden Curricularbereich des Bachelor-Studiums an einer Hochschule
 Amtliche Basiskarte NRW, eine Übersichtskarte, die eine Verbindung zwischen der großmaßstäbigen Liegenschaftskarte und der Topographischen Karte 1:25000 (TK25) herstellt
 Anybody Killa, Künstlername, alias James Lowery (* 1973), ein US-amerikanischer Rapper
 Anzeige- und Bedienkomponente bei Prozessleitsystemen, siehe Benutzernahe Komponente
 Anzeige- und Bedienkonzept in der Automobilindustrie als Synonym für Interaktionsgestaltung
 Arbeitsbegleitkarte, siehe Stempeluhr
 Autobahnkreuz (Symbol in Deutschland und Österreich: AB-Kreuz.svg), ein planfreier Knotenpunkt zweier Autobahnen
 VEB Autobahnbaukombinat, staatlicher Baukonzern in der DDR
 Aktienbrauerei Kaufbeuren
 Flughafen Kabri Dar (IATA-Code) Flughafen in Kebri Dehar, Region Somali, Äthiopien
 Albatros Airline (ICAO-Code), ehemalige türkische Fluggesellschaft

Abk. steht für:
 Abkommen
 Abkürzung

abk steht für:
 Abchasische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3

Siehe auch:

Abkürzung